Самонов — русская фамилия. Известные носители:

 Самонов, Александр Александрович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Самонов, Анатолий Васильевич (1931—2013) — советский и российский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель.
 Самонов, Владимир Иванович (1924—2010) — советский военный деятель, организатор испытаний ракетно-космической техники.
 Самонов, Никонор Иванович (1898—1972) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Самонов, Пётр Александрович (1863—?) — русский офицер и скульптор-любитель.

См. также 
 Самоново